Dan Spătaru ist der Name folgender Personen:

* Dan Spătaru (Sänger) (1939–2004), rumänischer Sänger
 Dan Spătaru (Fußballspieler) (* 1994), moldauischer Fußballspieler